Vouillé, commune française des Deux-Sèvres ;
 Vouillé, commune française de la Vienne.

Voir aussi 
 Vouillé-les-Marais, commune française de la Vendée ;
 Bataille de Vouillé.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France